Qingling Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingling (socken i Kina, Sichuan), 
 Qingling (socken i Kina, Hubei), 

Robotskapade Kinaförgreningar